Comitatul Young, conform originalului din limba engleză, Young County, este numele unui comitat din Australia și a unui comitat din Statele Unite ale Americii, după cum urmează,

Australia 

 Comitatul Young statul New South Wales -- (Categorie și format)

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Young statul  (Formate TX -- Categorie și format)

Vezi și 

 Districtul Young
 Young (dezambiguizare)
 Young (nume)
 Young (nume de familie)

Legături interne 

 Comitatul Young, Texas - Imagini

Dezambiguizare
Nume proprii